O St Francis Football Club é um clube de futebol com sede em Baie Lazare, Seicheles. A equipe compete no Campeonato Seichelense de Futebol.

História 
O clube foi fundado na Ilha de Mahe.

Ligações externas 
 Perfil na Transfermarkt 

Clubes de futebol das Seicheles